Lac des Mille Lacs (Minnesota)
 Lac des Mille Lacs (Ontario)

Voir aussi 
 Comté de Mille Lacs
 Réserve indienne de Mille Lacs